Excalibur, in de Arthurverhalen het magische zwaard van koning Uther Pendragon, die volgens de mythe de vader van koning Arthur was
 Excalibur (attractie), een topspin in het familiepretpark Walibi Holland in het Nederlandse Biddinghuizen
 Excalibur (automerk), een neoklassiek Amerikaans automerk
 Excalibur (De Rode Ridder), een stripverhaal
 Excalibur (film), een Brits-Amerikaanse film uit 1981
 Excalibur (Frontier City), een afgebroken achtbaan uit de attractieparken Frontier City en Six Flags Astroworld
 Excalibur (Hübsch), een Franse stripreeks
 Excalibur (Marvel), een fictieve superheldengroep uit de strips van Marvel Comics
 Excalibur (worstelaar)
 Excalibur Engineering (bedrijf), een Amerikaans bedrijf
 Excalibur Hotel & Casino, een hotel/casino gelegen aan The Strip in Las Vegas in de Verenigde Staten
 Excalibur City, een plaats op de grens van Tsjechië en Oostenrijk